Новак Джокович защитава титлата си, но губи в полуфиналната фаза от Роджър Федерер, който на финала побеждава Анди Мъри с 4 – 6, 7 – 5, 6 – 3, 6 – 4, печелейки своята рекордна 7-а титла на Уимбълдън.

Поставени тенисисти

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)